Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1978.

Skupina A

Argentina

Selektor: César Luis Menotti

Opomba: Seznam je urejen abecedno in ne po številkah dresov, kot je po navadi.

Francija

Selektor: Michel Hidalgo

Madžarska

Selektor: Lajos Baroti

Italija

Selektor: Enzo Bearzot

Skupina B

Mehika
Selektor: Jose Antonio Roca

Poljska
Selektor: Jacek Gmoch

Tunizija
Selektor: Abdelmajid Chetali

Zahodna Nemčija
Selektor: Helmut Schön

Skupina C

Avstrija
Selektor: Helmut Senekowitsch

Brazilija
Selektor: Claudio Coutinho

Španija
Selektor: Ladislao Kubala

Švedska
Selektor: Georg Åby Ericsson

Skupina D

Iran
Selektor: Heshmat Mohajerani

Nizozemska
Selektor: Ernst Happel (AUT)

Peru
Selektor: Marcos Calderon Medrano

Škotska
Selektor: Ally McLeod

Svetovno prvenstvo v nogometu 1978
1978